Hristina Ruseva – pallavolista bulgara,
 Mariana Ruseva – ex cestista bulgara
 Nikolina Ruseva – canoista bulgara